Carl Lutz (musicus)
 Carl Lutz (diplomaat)

Zie ook 
 Karl Lutz, Australische bokser